Cidonia – nome attribuito nel passato all'attuale città di  La Canea, nell'isola di Creta che fu anche un  regno dell'età minoica.
Aglauro Cidonia – nome assunto nell'Accademia dell'Arcadia dalla poetessa italiana Faustina Maratti
Lesbia Cidonia – nome assunto nell'Accademia dell'Arcadia dalla poetessa italiana Paolina Secco Suardo

Pagine correlate 
 Cydonia